Katharine Jex-Blake (1860-1951), enseignante et principale de collège britannique ;
 Sophia Jex-Blake (1840-1912), médecin et principale d'université britannique.

Patronyme anglais